Tam i z powrotem – polski film fabularny z 2001 w reżyserii Wojciecha Wójcika.
 Tam i z powrotem – australijski serial przygodowo-fantastyczny z 2004
 Hobbit, czyli tam i z powrotem – powieść autorstwa J.R.R. Tolkiena, wydana w 1937
 Tam i z powrotem (Hin und zurück) – opera z 1927 skomponowana przez Paula Hindemitha
 Tam i z powrotem – ostatni program kabaretu Potem z 1999